Scheerer ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Scheerer ist ein Berufsname für einen Bartscherer oder Barbier.

Varianten 
 Scheerers, Schehrer, Scherer, Scherers, Scherrer, Scherrers

Namensträger

Beiname 
Scheerer war der Beiname folgender Adeliger:
 Rudolf I. der Scheerer († 1277), Graf von Tübingen, siehe Rudolf I. (Tübingen-Herrenberg)
 Rudolf II. von Tübingen, genannt der Scheerer (1276–1316), Graf von Herrenberg, siehe Rudolf II. (Tübingen-Herrenberg)

Familienname 
 Aloysius Louis Scheerer (1909–1968), US-amerikanischer Bischof
 Artur Scheerer (1901–1967), deutscher Politiker (SPD)
 Christian Scheerer (1857–1938), deutscher Unternehmer und Ehrenbürger von Tuttlingen
 Christoph Scheerer (* 1980), deutscher Schachspieler
 David Horsley (1873–1933), US-amerikanischer Filmpionier
 Erwin Scheerer (1905–1984), deutscher Bildhauer
 Hans Dieter Scheerer (* 1958), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (FDP)
 Harald Scheerer (1920–2011), deutscher Fernsehmoderator und Hochschullehrer
 Ingeborg Scheerer (* vor 1974), deutsche Geigerin
 Jana Scheerer (* 1978), deutsche Schriftstellerin
 Joachim Gottfried Wilhelm Scheerer (1772–1826), deutscher Schriftsteller
 Johann Scheerer (* 1982), deutscher Schriftsteller, Musiker und Musikproduzent
 Peter Scheerer (* 1973), deutscher Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Reinhard Scheerer (* 1953), deutscher evangelischer Theologe
 Richard Scheerer (1887–1982), deutscher Augenarzt sowie Hochschullehrer
 Robert Scheerer (Landrat) (1882–1956), deutscher Landrat
 Robert Scheerer (1929–2018), US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent und Schauspieler
 Roland Scheerer (* 1974), deutscher Schriftsteller, Poetry-Slammer und Fotograf
 Sebastian Scheerer (* 1950), deutscher Kriminologe und Soziologe
 Theodor Scheerer (1813–1875), deutscher Chemiker, Geologe und Mineraloge
 Theodor Scheerer (Bildhauer) (19. Jahrhundert), deutscher Bildhauer

 Walter Scheerer, deutscher landwirtschaftlicher Fachberater

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname